С-51 — Опытная советская тяжёлая самоходно-артиллерийская установка (САУ) периода Великой Отечественной войны.
С-51 (подводная лодка) — Советская подводная лодка серии IX-бис, времён ВОВ